Garou
Rio Garou
Garou (Lobisomem)
Garou: Mark of the Wolves
Garou Densetsu

Desambiguação